Тодорово — топоним:

Болгария 
 Тодорово (Плевенская область)
 Тодорово (Разградская область)

Босния и Герцеговина 
 Тодорово (Босния и Герцеговина) — село в общине Кладань.